A98 est un sigle qui peut faire référence à plusieurs choses.

Jeux 
 Défense hollandaise, ouverture d'échecs suivant le code ECO.

Médecine 
 Autres fièvres hémorragiques virales, non classées ailleurs, d'après la classification internationale des maladies.

Transport 
Autobus
 Brossel A98 DAR, un châssis d’autobus produit par Brossel.

Autoroute
  Autoroute allemande A98 reliant Weil am Rhein à Stockach.

Route
  Route britannique A98, reliant Fraserburgh à Fochabers en Écosse.

Voir aussi 
 Sigles d'une lettre suivie de deux chiffres